

Toponyme

Canada 
 Griswold, localité du Manitoba

États-Unis 
 Griswold est une ville américaine de l'État du Connecticut.
 Griswold est une ville américaine de l'État de l'Iowa.
 Griswold est une ville américaine de l'État du Maine.
 Griswold est une ville américaine de l'État de New York.
 Lac Griswold est un lac américain situé dans l'État du Nevada.

Patronyme 
La Famille Griswold est une famille américaine originaire du Connecticut et de l'État de New York qui joue un rôle politique important aux  et  siècles.

 Alexander Viets Griswold (1766-1843),  évêque-président de l'Église épiscopale des États-Unis
 Dwight Griswold (1893-1954), homme politique américain
 Charles Edward Griswold (1945?-), arachnologiste américain.
 Frank Griswold (1937-2023),  évêque-président de l'Église épiscopale des États-Unis
 Oscar Griswold (1886-1959), général américain
 Raúl Orlandini Griswold (né en 1985), pilote de rallyes péruvien
 Rufus Griswold (1812-1857), anthologiste, rédacteur en chef, poète et critique littéraire américain.
 Samuel Griswold (1790-1867), industriel et fabricant d'armes à feu américain.

Marques et enterprises
 manufacturée à Detroit en 1907;
 Griswold (revolver), un revolver produit à Griswoldville (Géorgie), pour les forces confédérées pendant la Guerre de Sécession;
 , une manufacture américaine de produits domestique en fonte basée à Erie (Pennsylvanie), et active entre 1865 et 1957;
 , une manufacture de panneaux routiers et de signaux de chemins de fer basée à Minneapolis (Minnesota);
 , la plus vieille taverne ouverte sans interruption des USA, située à Essex (Connecticut).